wc, um comando dos sistemas operativos Unix
 Carbeto de tungstênio, cuja fórmula química é WC.
 (do inglês Water Closet) que significa 
 Código ISO 3166-2:ZA da província do Cabo Ocidental, na África do Sul.
 WC, rapper de Los Angeles de Gangsta Rap, membro do grupo Westside Connection parceiro de Ice Cube e Mack 10.

Desambiguação